TNS är en förkortning som används i flera betydelser:

 TN-S-jordningssystem, inom elkraft.
 This NameSpace, den aktuella namnrymden i ett XML-dokument.
 Tjänstenomenklatur för svenska staten, ett system för klassificering av statliga tjänster inför bland annat lönestatistik. Ersatt av BESTA-koderna.
 Taylor Nelson Sofres är ett av världens största marknadsundersökningsföretag.
 Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). Äldre generationen sjukgymnaster använder sig av uttrycket TNS medan yngre generationer använder TENS.